Épületek
 Lincoln Center, New York legismertebb és legjelentősebb kulturális központja
 Lincoln Center, irodaház Denverben, Colorado államban
 Lincoln Center, több épületből álló irodakomplexum Tigardban, Oregon államban
Földrajz
 Lincoln Center, város Kansas államban, az Egyesült Államokban